Anders Dahl – szwedzki botanik
 Andreas Dahl – szwedzki piłkarz